Hans Mikosch ist der Name folgender Personen:

* Hans Mikosch (Offizier) (1898–1993), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant 
 Hans Mikosch (Theologe) (* 1948), deutscher evangelischer Theologe, zuletzt Regionalbischof